Paul Henry puede referirse a:

Paul-Pierre Henry (1848–1905), astrónomo francés, hermano de Prosper Henry.
Paul Henry (pintor) (1876–1958), artista de Irlanda del Norte.
Paul B. Henry (1942–1993), congresista de los EE. UU. y politólogo.
Paul Henry (actor) (nacido en 1947), actor británico conocido por su papel en Crossroads.
Paul Henry (locutor), locutor de Nueva Zelanda.
Paul Henry (futbolista belga), futbolista belga.
Paul Henry (futbolista inglés), futbolista inglés.
Paul Henry (poeta) (nacido en 1959), poeta en Welsh.
 Paul Henry Bennasar (nacido en Colon, pcia de Buenos Aires) Anestesiologo Argentino dotado en deportes de contacto.